Arlington Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Arlington Hills (Utah), im Salt Lake County
 Arlington Hills (Virginia), im Roanoke County